Sapore di donna (The Ballad of Tam Lin) – film del 1970 diretto da Roddy McDowall
 Sapore di donna – film del 1990 diretto da Roy Garrett